A német nagydíj volt az 1985-ös Formula–1 világbajnokság kilencedik futama.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Keke Rosberg: 33 (1-15 / 27-44)
 Ayrton Senna: 11 (16-26)
 Michele Alboreto: 23 (45-67)

Michele Alboreto 5. győzelme, Teo Fabi 1. pole-pozíciója, Niki Lauda 24. leggyorsabb köre.
 Ferrari 91. győzelme.

Manfred Winkelhock utolsó versenye.

Források 

 A Formula–1 hivatalos oldala

Német Nagydíj, 1985
Német Formula–1 futamok